Sars se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Ossian Sars
 Michael Sars